Лонгорија има више значења:

 Лонгорија, Колонија Силва, Емпресас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лонгорија, Емпреса (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лонгорија (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лонгорија, ЕЛСА, Емпресас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лонгорија, Ехидо Лонгорија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику